Midden-Amerikaanse vesperrat
 Yucatanvesperrat